Britz (Barnim), een gemeente in het district Barnim van de Duitse deelstaat Brandenburg
 Berlin-Britz, een stadsdeel van Berlijn
Britz-Süd, metrostation in Berlin-Britz

 Britz (2007), een Britse film uit 2007 
 Axel Britz, (1969), Duits voetballer
 Charlotte Britz (1958), Duits politicus (SPD), burgemeester van Saarbrücken